Pośrednie – przełęcz w Gorcach
 Pośrednie – szczyt w Tatrach Zachodnich
 Pośrednie – wąwóz we wsi Bujaków w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Porąbka